In fisica, in particolare in meccanica, sono dette equazioni cardinali quelle relazioni che rivestono un ruolo fondamentale per la branca in esame.

 Equazioni cardinali della dinamica
 Equazioni cardinali della statica